Са́ари () — финская фамилия. Известные носители:

 Саари, Аули Кюлликки (1935—1953) — жертва одного из самых известных убийств в Финляндии.
 Саари, Вимме (род. 1959) — один из наиболее известных саамских йойкеров из Финляндии.
 Саари, Майя (род. 1986) — финская футболистка.
 Саари, Микаэль (род. 1988) — финский певец и музыкант.
 Саари, Хейкки (род. 1984) — финский музыкант, ударник группы Norther.
 Саари, Ирина (род. 1975) — финская певица.
 Яльмари Саари (1873—1925) — финский землевладелец, один из командиров Охранного корпуса, активный участник белого террора в 1918.

Топоним:
 Саари () — деревня в Эстонии, уезд Пярнумаа.
Саари () —  бывший муниципалитет в провинции Южной Карелии в Финляндии.